Breese (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Breese (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois